Ла-Фрамбуазьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на захід від Парижа, 105 км на північний захід від Орлеана, 38 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 362,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Ла-Фрамбуазьєр на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Фрамбуазьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар